Mike Peplowski (1970-), joueur américain de basket-ball.
 Paul Pepłowski (1811-1864), militant indépendantiste polonais.